Кубок мира по марафону 1995 года прошёл 9 апреля в Афинах, столице Греции. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин.

Турнир в последний раз прошёл как отдельный старт в легкоатлетическом календаре. Начиная со следующего розыгрыша в 1997 году Кубок мира стал разыгрываться по итогам марафонских забегов на чемпионатах мира по лёгкой атлетике.

На старт вышли 150 бегунов из 31 страны мира (95 мужчин и 55 женщин). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Трасса имела сложный холмистый рельеф. Она начиналась в городе Марафон и заканчивалась в Афинах, во многом повторяя маршрут Афинского классического марафона. Соревнования сопровождались пасмурной и дождливой погодой.

Расписание

Ход соревнований 
Уверенную победу в мужском забеге одержал чемпион мира 1987 года Дуглас Вакиихури, опередивший ближайшего преследователя более чем на минуту. Его золотая медаль стала первой для Кении в истории Кубков мира по марафону за шесть розыгрышей.

Румынские женщины повторили успех сборной Китая на предыдущем Кубке, заняв весь пьедестал почёта. Ануца Кэтунэ, Лидия Шимон и Кристина Помаку предприняли удачную попытку отрыва на второй половине дистанции, после чего разыграли медали между собой.

Из 150 участников до финиша смог добраться 131 (80 мужчин и 51 женщина). Три зачётных результата в командное первенство набралось у 16 мужских сборных и 11 женских.

Мужская сборная Италии во второй раз выиграла Кубок мира (впервые — в 1987 году). Женская команда Румынии впервые стала победителем соревнований.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Литература

Ссылки 
 
 
 

Кубки мира по марафону
Апрель 1995 года
Спорт в Греции в 1995 году
Международные спортивные соревнования в Афинах
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Греции
События 9 апреля